Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 27, 28 и 29 июня.

Олимпийский чемпион 2004 года на этой дистанции 31-летний Юрий Борзаковский первый и единственный раз в карьере ста призёром чемпионата Европы на открытом воздухе на 800 метрах.

Ни один из призёров чемпионатов Европы 2008 и 2010 годов в Хельсинки на этой дистанции не выступал.

Медалисты

Результаты

Предварительные забеги

Полуфиналы

Финал 

Финал состоялся 29 июня 2012 года в 19:40 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012